Эндрю Маккензи: 
* Маккензи, Эндрю (род. 1952) — британский модельер.
  (род. 1956) — британский бизнесмен, главный управляющий BHP Billiton.
 Маккензи, Эндрю Гордон (1950—1976) — британский военный наёмник в ангольской гражданской войне.